Hugues de France (1007-1025)
 Hugues Ier de Vermandois (1057-1101)